Knös steht für:
 Knös, Ortsteil der Gemeinde Brodersby-Goltoft in Schleswig-Holstein

Personen:
 Thekla Knös (1815–1880), schwedische Autorin